Micheldorf bezeichnet:
 Micheldorf, eine Gemeinde im Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Micheldorf (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 Micheldorf in Oberösterreich – Marktgemeinde im Bezirk Kirchdorf
 einen Ortsteil von Bad Berneck im Fichtelgebirge
 einen Ortsteil von Hermagor, siehe Hermagor-Pressegger See

Siehe auch:

 Filialkirche Micheldorf
 Michaelsdorf 
 Michelsdorf